Rumptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rumptjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Rumptjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Rumptjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn